Jess Phillips peut désigner :
  (né en 1947), joueur américain de football américaine ;
 Jess Phillips (née en 1981), femme politique travailliste britannique.

Jessica Phillips peut désigner :
  (née en 1971), chanteuse et actrice américaine ;
  (née en 1978), coureur cycliste américaine.

Voir aussi